Borša, een gemeente in Slowakije
 Børsa, een plaats in Noorwegen
 Borșa, plaatsen in Roemenië:
 Borșa (Maramureș), stad
 Kleinere plaatsen:
 Borșa (Bihor)
 Borșa (Cluj)
 Borșa (Iași)
 Plaatsen met Borșa in hun naam:
 Borșa-Cătun
 Borșa-Crestaia